Борский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Борский сельсовет — в Сухобузимском районе Красноярского края.
 Борский сельсовет — в Туруханском районе Красноярского края.